Couleuvrée (Bryonia dioica), famille des Cucurbitaceae.
Couleuvrée (Bistorta officinalis), famille des Polygonaceae.
Couleuvrée septentrionale (Humulus lupulus), famille des Cannabaceae.

Voir aussi
Serpentaire (plante)

Flore (nom vernaculaire)
Nom de plante ambigu
Cannabaceae
Cucurbitaceae
Polygonaceae